Goševo est un toponyme qui peut désigner :
 Goševo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Goševo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.